Rough Trade – catena di negozi di dischi britannica
 Rough Trade Records – etichetta discografica britannica
 Scambio difficile (Rough Trade) – episodio della seconda stagione della serie animata American Dad!
 Rough trade – variante di trade, termine dello slang LGBT